Friedrich der Einfältige steht für folgende Personen:

* Friedrich der Einfältige (um 1341–1377), König von Sizilien und Herzog von Athen und Neopatria, siehe Friedrich III. (Sizilien)
 Friedrich der Einfältige (1384?–1440), Markgraf von Meißen und Landgraf von Thüringen, siehe Friedrich IV. (Meißen und Thüringen)